Galgebakken oder Galgebakke (dt. Galgenhügel‘) heißen folgende geographischen Objekte in Dänemark:  
 Galgebakken (Gammel Rye), 
 Galgebakken (Fussingø) bei Randers, 
 Galgebakken (Blenstrup) bei Skørping, 
 Galgebakken (Slots Bjergby) bei Slagelse, 
 Galgebakke (Bornholm), 

Siehe auch: 
 Galgehøj
 Galgenberg – zur Rechtsgeschichte